Mongólia először 1964-ben vett részt az olimpiai játékokon. Azóta az 1984-es nyári és az 1976-os téli játékok kivételével valamennyi olimpián szerepelt.

A mongol sportolók eddig 24 érmet nyertek, legeredményesebb sportágaik a cselgáncs, a birkózás és az ökölvívás. Első olimpiai aranyérmüket 2008-ban szerezték cselgáncsban, Najdangín Tüvsinbajar révén 100 kg-os súlycsoportban.

A Mongol Nemzeti Olimpiai Bizottság 1956-ban alakult meg, a NOB 1962-ben vette fel tagjai sorába, a bizottság jelenlegi elnöke Demcsigdzsavin Dzagdszüren.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Jegyzetek

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon